

Persone
 Florence Trevelyan – filantropa e naturalista britannica
 George Macaulay Trevelyan – storico e scrittore britannico
 George Otto Trevelyan – storico e politico inglese
 Raleigh Trevelyan – scrittore inglese

Altro
 Alec Trevelyan – personaggio della saga di James Bond